Moncaup (Haute-Garonne)
 Moncaup (Pyrénées-Atlantiques)